Tyril kan syfta på:
 Tyril (Norðragøta), ett berg på Eysturoy, Färöarna
 Tyril (Gjógv), ett berg på Eysturoy, Färöarna